Gisela Tipe de la Cruz (Ayacucho, 16 de febrero de 1981) es una enfermera y profesora de educación superior peruana. Postuló a la primera vicepresidencia de la República del Perú y encabezó la lista al Congreso con la plancha presidencial de Yonhy Lescano por el partido Acción Popular en las elecciones generales del Perú de 2021.

Biografía 
Nació en Ayacucho. Cursó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal, posteriormente, estudió enfermería en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga egresando en 2006. Tiene una maestría en gestión pública expedida por la Universidad César Vallejo en 2017, y desde el 2018 se desempeña como docente universitaria de la Universidad San Cristóbal de Huamanga.

Referencias

Enlaces externos 
 América Televisión: Gisela Tipe: Las propuestas de la candidata a la primera vicepresidencia de Acción Popular. Perú, 20 de febrero de 2021

Ayacuchanos
Políticas de Perú
Enfermeras de Perú
Profesoras de Perú
Profesores de universidades de Perú
Miembros de Acción Popular
Alumnado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga